PY Большой Медведицы () — одиночная переменная звезда в созвездии Большой Медведицы на расстоянии приблизительно 8067 световых лет (около 2473 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +13,51m до +12,79m.

Характеристики 
PY Большой Медведицы — пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RRAB).

Примечания